Slavkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Slavkov (okres Uherské Hradiště)
 Slavkov (okres Opava)
 Slavkov pod Hostýnem
 Slavkov u Brna
 Horní Slavkov
 Slavkov (Kozlov), een dorp in de gemeente Kozlov (okres Olomouc)